Sanga peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Sanga, un village du département et la commune d'Arbinda
 Sanga, un village du département et la commune de Léo
 Sanga, un village du département et la commune de Mané
 Noungou de Sanga, un village du département et la commune de Mané 
 Sanga, un village du département et la commune de Thiou
 Sanga, un village du département et la commune de Toéni

République démocratique du Congo 
 Sanga, rivière du district du Haut-Lomami en République démocratique du Congo, confluent du Lualaba (fleuve Congo).

Gabon 
 Sanga, un village de la province de la Nyanga au Gabon

Mozambique 
 Sanga, district du Mozambique

Nigeria 
 Sanga, localité du Nigeria
 Sanga, une zone nigeriane

Autres 
 Sanga, un peuple d’Afrique centrale ;
 Sanga, langue bantoue ;
 Sanga, une race bovine africaine ;
 Sanga, un opéra d'Isidore de Lara ;
Sanga, un plat camerounais à base de maïs.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités